Dans la mythologie grecque, Idéa ou Idaia peut désigner :
 Idéa la nymphe, épouse du Scamandre ;
 Idéa fille de Dardanos, épouse de Phinée.

Voir aussi 
 Idaea